Lubná kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Lubná (vattendrag), Žilina,

Tjeckien 

 Lubná (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lubná (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Lubná (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar